

Allemagne 
 Schömberg, une commune de Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement de Calw
 Schömberg, une ville de Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement de Zollernalb
 Schömberg , une ancienne commune de Thuringe (arrondissement de Greiz)

Silésie 
 Schömberg (Basse-Silésie) dans l'Empire allemand, aujourd'hui Chełmsko Śląskie en Pologne

Voir aussi 
 Schomberg